Моріаго-делла-Батталья (італ. Moriago della Battaglia, вен. Moriago deła Bataja) — муніципалітет в Італії, регіоні Венето, провінція Тревізо.
 Серналья-делла-Батталья (італ. Sernaglia della Battaglia, вен. Sernaja de ła Batalia) — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Тревізо.
 Нервеза-делла-Батталья (італ. Nervesa della Battaglia, вен. Nervexa deła Bataja) — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Тревізо. 
 Батталья-Терме (італ. Battaglia Terme, вен. Bataja Terme) — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Падуя. 
 Монтебелло-делла-Батталья (італ. Montebello della Battaglia) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Павія. 
 Сан-Фермо-делла-Батталья (італ. San Fermo della Battaglia) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Комо. 
 Ґвідо де Батталья, Ґві́до де Батта́лья (Батталія, Gwido Battaglia; * бл. 1846, Обертин, Тлумацький район, Івано-Франківська область — † 1915) — польський критик і журналіст.
 Бейтс Батталья, Джонатан Бейтс Батталья (англ. Jonathan Bates Battaglia, н. 13 грудня 1975, Чикаго) — американський хокеїст.